

Santi 
 Sant'Antonio abate, eremita egiziano del III-IV secolo d. C. fondatore del monachesimo cristiano e primo abate 
 Sant'Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa portoghese del XII-XIII secolo
 Sant'Antonio Cauleas, patriarca di Costantinopoli del IX secolo
 Sant'Antonio González, martire spagnolo domenicano del XVII secolo
 Sant'Antonio María Claret y Clará, arcivescovo e missionario spagnolo del XIX secolo
 Sant'Antonio Maria Gianelli, vescovo italiano del XVIII-XIX secolo
 Sant'Antonio Maria Pucci, frate italiano del XIX secolo
 Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote e medico italiano del XVI secolo
 Sant'Antonio di Pečerska, monaco russo del X-XI secolo
 Sant'Antonio di Lerino, monaco ed eremita del V-VI secolo
 Sant'Antonio di Gerace
 Sant'Antonio Kim Song-u

Filatelia 
 VII Centenario della morte di Sant'Antonio da Padova – serie di francobolli emessi dal Regno d'Italia nel 1931

Geografia

Italia

Comuni
 Sant'Antonio Abate – comune della città metropolitana di Napoli
 Sant'Antonio di Gallura – in provincia di Sassari

Frazioni
 Sant'Antonio – frazione di Corteno Golgi in provincia di Brescia
 Sant'Antonio di Santadi – frazione di Arbus nella provincia del Sud Sardegna
 Sant'Antonio Casalini – frazione di Bella in provincia di Potenza
 Sant'Antonio di Aradolo Alto – frazione di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo
 Sant'Antonio Abbandonato – frazione di Val Brembilla in provincia di Bergamo
 Sant'Antonio d'Adda – frazione di Caprino Bergamasco in provincia di Bergamo
 Sant'Antonio Abate – frazione di Castelnuovo Parano in provincia di Frosinone
 Sant'Antonio Abate – frazione di Vasto in provincia di Chieti
 Sant'Antonio in Gualdo – frazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole in provincia di Forlì-Cesena
 Sant'Antonio Casilina Nord – località (non frazione) di Ferentino in provincia di Frosinone
 Sant'Antonio Baligio – frazione di Fossano in provincia di Cuneo
 Sant'Antonio di Rasina – frazione di Gualdo Tadino in provincia di Perugia
 Sant'Antonio d'Ascuola – frazione di Monopoli nella città metropolitana di Bari
 Sant'Antonio in Mercadello – frazione di Novi di Modena in provincia di Modena
 Sant'Antonio di Crocette – frazione di Pavullo nel Frignano in provincia di Modena
 Sant'Antonio Bosco – l'unica frazione di Pescocostanzo in provincia dell'Aquila
 Sant'Antonio a Trebbia – frazione di Piacenza
 Sant'Antonio di Mavignola – frazione di Pinzolo in provincia di Trento
 Sant'Antonio Casa Morca – frazione di Riva Valdobbia in provincia di Vercelli
 Sant'Antonio in Bosco – frazione di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste
 Sant'Antonio Tortal – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Sant'Antonio Morignone – frazione di Valdisotto in provincia di Sondrio

Slovenia
 Sant'Antonio – frazione di Capodistria

Svizzera
 Sankt Antönien – nel Canton Grigioni
 Sankt Antönien Ascharina – nel Canton Grigioni
 Sant'Antonio – nel Cantone Ticino

Altro 
 Sant'Antonio – scoglio della costa dalmata, in Croazia

Pagine correlate 
 Sant'Antonio abate (disambigua)
 San Antonio (disambigua)